Головлино — название населённых пунктов:

Россия 
 Головлино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Головлино — село в Киреевском районе Тульской области.